John Mills, enciclopedista inglese del XVIII secolo
 John Mills (1908-2005), attore britannico
 John P. Mills (1919-1995), cestista statunitense
 John Mills (1953-), nuotatore britannico
 John Mills (1960-), rugbista a 15 neozelandese
 John Mills, tennista neozelandese
 John Easton Mills (1796-1847), politico canadese
 John T. Mills (1817-1871), avvocato e giudice statunitense
 John Atta-Mills (1944-), politico ghanese